Vader Episode I: Shards of the Past, noto in italiano come Vader Episodio 1: Frammenti del passato, è un cortometraggio fan film del 2018, creato dal canale YouTube Star Wars Theory, ispirato a Guerre stellari, e prodotto con un budget di 164,000 dollari contro i 30,000 dollari iniziali.

Il 20 dicembre 2018 si è tenuta una proiezione al Landmark's Regent Theatre di Los Angeles, California, e il 22 dicembre 2018 è stato pubblicato su YouTube. Al 1º maggio 2020 era stato visto oltre 17.4 milioni di volte.

Il film si svolge otto mesi dopo La vendetta dei Sith e si concentra su uno dei cattivi principali della saga cinematografica di Guerre stellari, Dart Fener.

Trama 

Anakin Skywalker è morto. Da otto mesi, il misterioso Dart Fener ha imposto il volere dell'Imperatore. Combattendo tra la perdita di Padmé e la sua nuova vita maledetta, Fener deve fare ciò che va fatto quando un Maestro Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 lo attira sul pianeta natale della sua defunta moglie.

Colonna sonora 
Il 21 giugno 2018 (sei mesi prima dell'uscita del cortometraggio) Star Wars Theory ha caricato un video in cui riferiva di avere contattato via e-mail la Lucasfilm chiedendo se poteva finanziare il cortometraggio o ricavarne entrate. La Lucasfilm ha affermato di poter realizzare il film, ma non hanno potuto permettere a Star Wars Theory di finanziare il crowdfund o guadagnare entrate dal progetto.

Il 14 gennaio 2019, oltre tre settimane dopo l'uscita del cortometraggio, Star Wars Theory ha caricato un video in cui spiegava che la Warner Chappell Music e la Disney ne rivendicavano il copyright della colonna sonora.

Quello che Star Wars Theory ha fatto è stato assumere un compositore per realizzare una colonna sonora originale, ispirata alla famosa colonna sonora dei film di Guerre stellari di John Williams, rendendo così false le affermazioni sulla colonna sonora e sul film. Ciò significava anche che, anziché essere non armonizzato, come richiesto da Lucasfilm, avrebbe generato entrate pubblicitarie per Warner Chappell e Disney.

Star Wars Theory ha spiegato: "Non si tratta di soldi, è il principio. Quando (Lucasfilm) sono venuti da me con queste regole... ma poi qualcuno entra lì e lo rivendica manualmente... per me, è molto vendicativo e molto maleducato. La Disney guadagna miliardi di dollari. Questo è un soldo per loro. Sembra che non rispettino assolutamente per nulla il fandom."

Su Internet, Star Wars Theory ha ricevuto un enorme supporto dai notiziari, tra cui Newsweek e Syfy Wire. Ha anche ricevuto supporto dai fan e da altri youtuber, e il 16 gennaio 2019 Star Wars Theory ha annunciato che la Lucasfilm ha annullato la rivendicazione di copyright.

Accoglienza

Critica 
Vader Episodio I: Frammenti del passato ha ricevuto recensioni positive da parte della critica e le risposte estremamente positive da parte dei fan. Dopo che il film è finito alla proiezione a Los Angeles, il pubblico ha dato una standing ovation al film. Luke Y. Thompson di Nerdist gli diede una recensione positiva e la definì "impressionante", come ha detto che Fener l'avrebbe messa. Ryan Chichester di Comic Book Resources ha dichiarato: "Il film vanta un alto livello di produzione, interpretazioni vocali di più personaggi di Star Wars e una storia intrigante..." Julie Muncy di Gizmodo ha dichiarato: "... la star qui è il design visivo, che cattura perfettamente un aspetto di Star Wars dal vivo. È particolarmente emozionante vedere un'armatura clone in stile Clone Wars in azione dal vivo. Vale la pena di guardarlo da solo." David Pountain di We Got This Covered dice: "... con questo nuovo film non ufficiale di Dart Fener, vediamo una testimonianza della dedizione dei seguaci del franchise Guerre stellari." Corey Chichizola di Cinema Blend afferma: "Aiuta a rendere più sensate le azioni di Dart Fener in Il ritorno dello Jedi ed amplia il personaggio distintivo del franchise in modo affascinante." Kristian Harloff di Collider ha detto che il film ha incapsulato lo spirito di Star Wars molto bene e ha espresso interesse nel voler una seconda parte. Ha anche affrontato le lamentele sul fatto che la scrittura e il dialogo fossero un po' deboli. Ken Napzok, che era con Harloff al momento della registrazione, notò la quantità di passione che Star Wars Theory mise nel film e disse che il film gli ricordava altri fan-star di Star Wars in particolare, Troops e Hardware Wars. James Richards dei Dork Side of the Force ha dichiarato: "Nel complesso, ho pensato che si trattasse di un eccellente film per fan e che tutti i veri fan di Star Wars avrebbero dovuto provare." Joey Paur di GeekTyrant afferma: "Penso che i fan di Star Wars apprezzeranno molto quello che vedono. Penso che rimarrai piacevolmente sorpreso." Ben Wolf di That Hashtag Show gli ha dato una "A -", dando commenti positivi sulla storia, su come hanno presentato i personaggi principali, la coreografia del combattimento e le immagini. Tuttavia, ha notato critiche sul trucco che hanno usato per l'imperatore. Wolf ha poi spiegato, "Si adatta così perfettamente, dovrebbe davvero essere un pezzo canonico."

Sequel 
Il 27 dicembre 2018, Star Wars Theory ha detto che ci sarebbero voluti circa 215.000 dollari per realizzare Vader Episode II, perché ha spiegato come vorrebbe che includesse duelli, più VFX, più azione, più attori e nuovi costumi. Ha anche continuato a dire che nellEpisode II, Fener verrà gettato in un muro di mattoni da un Wookiee e che combatterà contro diversi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66. Ciò includerà Mace Windu, che si è scoperto essere sopravvissuto dopo La vendetta dei Sith nell'universo "Vader Fan-Film" di Star Wars Theory.

Il 24 febbraio 2019, Star Wars Theory ha caricato una breve clip teaser per Vader Episode II, con la voce sonorizzata di Mace Windu che grida: "Sono ancora vivo, figlio di pu***na!" La battuta non fa solo riferimento al fatto che Windu sia stato presumibilmente ucciso in La vendetta dei Sith, ma omaggia anche il famoso dialogo con bomba F di Samuel L. Jackson in altri film (con questo particolare audio raccolto da Il negoziatore). Dopo questa presa in giro, Star Wars Theory ha dichiarato che non ci saranno parolacce in Vader Episode II. È stato pubblicato un teaser trailer che mostra la spada laser di Mace.

Il 9 febbraio 2020, Star Wars Theory ha annunciato che ha deciso di continuare a produrre Vader Episodio II, ma il numero totale di episodi sarà ridotto a 3 anziché 5.

Il teaser trailer completo è stato annunciato per il debutto a metà del 2019, ma è stato rimandato. Il 20 febbraio 2020 è stato caricato il teaser e ha svelato che la data di uscita prevista per Episodio II è a dicembre 2020.

Il 22 dicembre 2020 è uscito il sequel intitolato Vader Episode 2: Mace Windu Returns''''' dalla durata di 3 minuti.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Fan film
Film di fantascienza
Film direct-to-video
Opere basate su Guerre stellari